Blush (film), een film van Wim Vandekeybus
Rouge, Blush als cosmeticaproduct